Schürrer of Schurrer kan verwijzen naar de volgende personen:

Schürrer
 Gabriel Schürrer (1971), Argentijnse voetballer
 Hermann Schürrer (1928-1986), Oostenrijkse schrijver

Schurrer
 Robert Schurrer (1890), Franse atleet